Saint-Georges est un nom de quartier dans plusieurs villes de France

 Quartier Saint-Georges de Le Mans
 Quartier Saint-Georges de Paris 
 Quartier Saint-Georges de Lyon (Vieux-Lyon)
Quartier Saint-Georges de Toulouse